Sanchez kan som auktorsförkortning betyda:

 Diego E.A. Sanchez
 Pilar Sanchez
 Priscilla C. Sanchez

Robotskapade auktorsförkortningar